Lepner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Friedrich Lepner (1633–1701), deutscher Mediziner
 Theodor Lepner (1633–1691), preußisch-litauischer Pfarrer und Forscher